Cenerentola es una miniserie televisiva de dos episodios, producida por Lux Vio y Rai Fiction, estrenada el 30 y 31 de octubre de 2011 en Rai 1. Está inspirada libremente en el cuento de la Cenicienta.

Trama 
Roma, 1946. La niña Aurora De Luca, huérfana de madre e hija de Valerio, famoso pianista y compositor, ve como su padre se vuelve a casar con, Irene, una viuda con dos hijas. Aurora conoce también a su vecino Sebastian, hijo y heredero de comerciantes de origen austríaco, y hace amistad con él. Pero Valerio, poco después del matrimonio, muere. Entonces la madrastra transforma la villa en un hotel y obliga Aurora a hacer de camarera.

Pasan 8 años. Un día al hotel llega Mrs. Cooper, una riquísima americana ex diva del cine mudo, que se descubrirá, como la abuela de Aurora. Durante un baile en máscaras Aurora encuentra a Sebastian, al que ha amado desde siempre. Él no la reconoce, y ella se entera de que está prometido con Tina, hija de otro magnate con la cual su padre quiere casarle a toda costa. De momento la madrastra ha descubierto que Mrs. Cooper es la abuela de Aurora, y que la misteriosa enmascarada del baile era Aurora, por lo que siembra discordia entre ella y Sebastian para impedir que la chica logre sus sueños. Al final, gracias también a la ayuda de dos empleados del hotel logra recuperar la herencia de su padre y obtener una beca en el conservatorio de música. La malvada madrastra deja el hotel para no ser arrestada, ya que había modificado el testamento de Valerio. Empieza así una nueva vida para Aurora. Sebastian la pide perdón y se casan.

Producción 
Cada episodio tuvo una duración de 100 minutos. Fueron rodados originalmente en inglés y dirigidos por el director canadiense Christian Duguay.

Reparto 
 Vanessa Hessler: Aurora De Luca
 Flavio Parenti: Sebastian Ausperg
 Rosabell Laurenti Sellers: Aurora da giovane
 Daniele La Leggia: Sebastian da giovane
 Filippo Scarafia: Freddie, fratello di Sebastian da giovane
 Natalia Wörner: Irene Moretti, la matrigna di Aurora
 Giulia Andò: Teresina
 Elisa di Eusanio: Lucia
 Ruth-Maria Kubitschek: Mrs. Laura Cooper
 Hary Prinz: Martone
 Ilaria Spada: Tina Martone
 Carlotta Natoli: Veronica
 Frank Crudele: Romolo
 Massimo Poggio: Valerio De Luca, padre di Aurora
 Urbano Barberini: Edwin Ausperg, padre di Sebastian
 Mariella Valentini: Claudia, madre di Sebastian
 Giuseppe Sanfelice: Henry
 Wanja Sellers: Giulianna
 David Brandon: Jack
 Niccolò Senni:

Equipo 
 fotógrafo= Fabrizio Lucci
 montaje= David Yardley
 música= Andrea Guerra
 escenógrafo= Carmelo Agate
 vestuario= Maurizio Millenotti
 casting= Teresa Razzauti
 productor= Rai Fiction
 productor ejecutivo= Daniele Passani

Enlaces externos 
 

Series de televisión de Italia
Series de televisión iniciadas en 2011
Series de televisión ambientadas en Roma